Алексе́й Введе́нский:
 
 Введенский, Алексей Васильевич (1903—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Введенский, Алексей Григорьевич (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.